aóoszi csata (i. e. 274) epiróta–makedón ütközet
aóoszi csata (i. e. 198) római–makedón ütközet